Magyari Lajos (1877–1922) színművész
 Magyari Lajos (1942–2015) erdélyi magyar költő, műfordító, közíró